Hans-Bredow-Straße steht für:

 Hans-Bredow-Straße (Baden-Baden)
 Hans-Bredow-Straße (Bremen)
 Hans-Bredow-Straße (Wiesbaden)